Walter Theil ist der Name folgender Personen:

* Walter Theil (Verleger) (* 1952), deutscher Verleger, Autor und Redakteur
 Walter Theil (Politiker) (um 1924–2005), deutscher Kommunalpolitiker, Bürgermeister von Barsinghausen